Le terme planétaire, nom ou adjectif, fait référence à la planète Terre, à d'autres planètes, à d'autres corps comparables aux planètes ou à un mouvement de rotation semblable à celui des planètes.

Sciences et techniques

Astronautique et conquête spatiale 
 L'ingénierie planétaire est l'ensemble des technologies visant à modifier les propriétés globales d'une planète, afin notamment de la rendre habitable.
 La protection planétaire est un ensemble de recommandations portant sur les missions spatiales interplanétaires et destinées à empêcher la contamination d'autres planètes par des micro-organismes terrestres. Les règles de protection planétaire concernent également le retour sur Terre d'échantillons d'autres corps célestes, dans le but de ne pas contaminer notre propre planète.

Astronomie et planétologie 
 L'adjectif planétaire peut qualifier ce qui concerne les planètes ou une planète particulière : un alignement planétaire, la différenciation planétaire, la géologie planétaire, l'indice d'habitabilité planétaire, la migration planétaire, la nomenclature planétaire, les noyaux planétaires, un objet de masse planétaire
 Un anneau planétaire est une région en forme d'anneau mince autour d'une planète, d'une planète naine, d'un petit corps ou même d'un satellite. Il est principalement constitué de poussières et autres petits objets solides.
 Un tore planétaire est un nuage toroïdal de gaz ou de plasma en orbite autour d'une planète.
 Une atmosphère planétaire est une enveloppe gazeuse qui entoure un corps planétaire (planète, planète naine ou satellite, voire une exoplanète). 
 Le discriminant planétaire d'un objet est un paramètre qui mesure le degré de nettoyage de sa zone orbitale. Il se calcule en divisant la masse de l'objet par la masse totale des autres objets qui partagent sa zone orbitale.
 Un disque protoplanétaire (ou proto-planétaire) est un  constitué de gaz et de poussières à partir duquel se forment les corps (planètes, planètes naines, petits corps et leurs satellites).
 Une nébuleuse planétaire est un objet astronomique qui ressemble à un disque d'aspect nébuleux lorsqu'il est observé à basse résolution. Il s'agit en fait d'une coquille de gaz en expansion éjecté par une étoile transition de l'état de géante rouge à celui de naine blanche.
 Une protonébuleuse planétaire (ou nébuleuse protoplanétaire) est un objet astronomique constituant l'étape intermédiaire dans l'évolution d'une étoile entre la branche asymptotique des géantes et une nébuleuse planétaire.
 Un système planétaire est un ensemble composé de planètes et d'autres corps célestes (astéroïdes et comètes, notamment) gravitant autour d'une étoile.
 Un transit planétaire est un phénomène astronomique qui se produit lorsqu'un objet céleste s'intercale entre l'observateur et un autre objet.

Mécanique 
 Un planétaire est un ensemble mécanique mobile, figurant le Système solaire (le Soleil et ses planètes) en tout ou partie.
 Dans un engrenage, et notamment dans un train épicycloïdal, les planétaires sont des arbres coaxiaux.

Physique atomique et chimie 
 Le modèle planétaire de l'atome est un modèle physique proposé en 1911 par Ernest Rutherford pour décrire la structure d'un atome.
 On qualifie parfois d'électrons planétaires les électrons liés à un noyau atomique.

Culture et société

Astrologie 
 Les dignités planétaires sont les mises en valeur des planètes du thème astral par le lieu où elles sont situées.

Cinéma 
 Danger planétaire () est un film américain qui mêle l'horreur et la science-fiction, sorti en 1958.

Écologie, économie, géopolitique et sociologie 
 L'adjectif planétaire peut qualifier un événement ou un phénomène qui se produit à l'« échelle planétaire », c'est-à-dire qui concerne la Terre tout entière : une catastrophe planétaire, un danger planétaire, un enjeu planétaire, l'ingénierie planétaire, le jardin planétaire, les limites planétaires, l'obscurcissement planétaire, le prix Conscience planétaire, le réchauffement planétaire, le rêve planétaire, un succès planétaire, le village planétaire

Objets 
 Un globe planétaire est une représentation en trois dimensions d'un corps céleste approximativement sphérique comme une planète, une étoile ou un satellite naturel.

Voir aussi 
 
 Planet Her